59-й чемпионат Италии прошёл в Сен-Венсане с 13 по 21 ноября 1999 года.

Победу в соревновании одержали Ф. Беллини и И. Б. Ефимов, проживавший в то время в Италии. Звание чемпиона Италии получил Беллини.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2394).

Таблица

Ссылки 
 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Италии по шахматам
1999 год в шахматах
Ноябрь 1999 года
Спорт в Италии в 1999 году
Спортивные соревнования в Валле-д’Аосте